Jugendwehr steht für
 Jugendfeuerwehr, 
 Jugendwehr (Deutsches Kaiserreich)